

Patronyme 

 Charles H. Kaman (1919-2011), ingénieur aéronautique et guitariste américain.
 Chris Kaman (1982-), joueur de basket-ball américano-allemand.
 Kritsada Kaman (1999-), footballeur international thaïlandais.
 Rob Kaman (1960-), champion de kickboxing et de muay-thaï.

Toponyme 

 Kaman, district turc de la province de Kırşehir ;
 Kaman-Kalehöyük, site archéologique situé en Turquie.

Autres 
Kaman est un nom notamment porté par :
 Opération Kaman 99 (1980) bataille irano-irakienne ;
 Kaman Aerospace (1945-), société aéronautique américaine ;
 Kaman SH-2 Seasprite (1962), hélicoptère militaire de transport et de sauvetage ;
 Kaman HH-43 Huskie, hélicoptère de lutte anti-incendie ;
 Kaman K-Max, hélicoptère de transport de charges.

Patronyme anglais